Бигастро (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 4,10 км². Население — 6 757 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos y Cifras de Bigastro
 Web municipal
 www.bigastro.es

Муниципалитеты Аликанте